

Botanica 

  Cece – nome comune di Cicer arietinum
 Cece di Merella – varietà di cece
 Cece di terra – altro nome dell'arachide

Geografia 

 Cece – comune ungherese della provincia di Fejér
 Cima di Cece – monte del Trentino
 Monte Cece – monte dell'Appennino tosco-romagnolo, in Emilia-Romagna

Persone 

 CeCe Drake – personaggio immaginario della serie televisiva Pretty Little Liars.
 Cece Gherardini – condottiero italiano
 CeCe Rogers – cantante, musicista e produttore discografico statunitense
 Felice Cece – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Cece – compositore e direttore d'orchestra italiano

Altro 
 Cecè – commedia di Luigi Pirandello